Сталинское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Сталинское — до 1962 г. название села имени Бактыбая Жолбарысулы в Ескельдинском районе Алматинской области.

Киргизия 
 Сталинское — до 1970 г. название села Беловодское Московского района Чуйской области.

Россия 
 Сталинское — прежнее название деревни Магаш Архангельского района Башкирии.
 Сталинское — прежнее название деревни Северное Москаленского района Омской области.

Украина 
 Сталинское —  до 1961 г. название села Вакулово Софиевского района Днепропетровской области.
Сталинское — до 1962 г. название села Яблоновка в Константиновском районе Донецкой области.

См. также 
 имени Сталина
Сталинка
 Сталино
 Сталинск
 Сталинский
 Сталиндорф